Roxton pode se referir a:
 Roxton (Quebec)
 Roxton (Texas)
 Roxton Falls (Quebec)
 Lord John Roxton

Desambiguação